Ташли, Ташли́ (рос. Ташлы, башк. Ташлы) — село у складі Альшеєвського району Башкортостану, Росія. 
 Усман-Ташли, Усма́н-Ташлы́ (рос. Усман-Ташли, башк. Уҫман-Ташлы) — село у складі Єрмекеєвського району Башкортостану, Росія. 
 Ташли-Шаріпово, Ташли́-Шарі́пово (рос. Ташлы-Шарипово, башк. Ташлы-Шәрип) — село у складі Давлекановського району Башкортостану, Росія. 
 Ташли-Єлга (Іглінський район), Ташли́-Єлга́ (рос. Ташлы-Елга, башк. Ташлыйылға) — присілок у складі Іглінського району Башкортостану, Росія. 
 Ташли-Кипчак, Клепи́ніне  (до 1945 року — Ташли-Кипчак; крим. Taşlı Qıpçaq) — село Красногвардійського району Автономної Республіки Крим.
 Ташли-Даїр, Янта́рне (до 1945 року — Ташли-Даїр; крим. Taşlı Dayır) — село Красногвардійського району Криму, центр Янтарненської сільської ради. 
 Ташли-Дере - яр у Криму.

Див. також
 Ташли-Бурун

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартографія ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.